Der Rajon Kamjanka-Buska (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 60.000 Einwohnern. Er lag im Nordosten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 867 km².

Geographie 
Der Rajon lag im Nordosten der Oblast Lwiw und grenzte im Nordosten an den Rajon Radechiw, im Osten an den Rajon Busk, im Süden an den Rajon Pustomyty, im Westen an den Rajon Schowkwa sowie im Nordwesten an den Rajon Sokal.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 in kleinerer Form als Teil der Ukrainischen SSR innerhalb der Sowjetunion. Nach einer Verwaltungsreform 1959 kamen Teile des Rajon Kulykiw und Rajon Nowyj Jarytschiw zum Rajonsgebiet, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Lwiw sowie kleineren Teilen an den ebenfalls neugebildeten Rajon Tscherwonohrad.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtgemeinde, 3 Siedlungsratsgemeinden, 13 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 3 Siedlungen städtischen Typs
 101 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

KamjankaBuska
Rajon Lwiw
Rajon Tscherwonohrad
Aufgelöst 2020